Налисник — тонкий млинець, в який загортають якусь начинку, найчастіше з сиру

 Прізвище:

 Налисник Юліан (Налесник) (* 1 липня 1890 — † 1960) — український правник та громадський діяч українського руху в США.